Краснокаменск — имя собственное.

 Краснокаменск — город в Забайкальском крае России, административный центр Краснокаменского муниципального района.
 Краснокаменск — аэропорт в Краснокаменске.

 Краснокаменск — посёлок городского типа в Курагинском районе Красноярского края России.

См. также 
 Ротштейн